|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Pattaya (officieel PTT Pattaya Open) van 2010 vond plaats van 8 tot en met 14 februari 2010 in de Thaise badplaats Pattaya. Het was de 19e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

In het enkelspel versloeg het eerste reekshoofd Vera Zvonarjova in de finale de thuisspeelster Tamarine Tanasugarn met 6-4 en 6-4. Zvonarjova was titelverdedigster en won het toernooi voor de tweede keer in haar carrière. In het dubbelspel kon Tanasugarn wel in eigen land zegevieren. Zij versloeg in de finale samen met haar partner Marina Erakovic het Russische duo Anna Tsjakvetadze en Ksenija Pervak.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Pattaya 2010
Pattaya